Kehlbach (Rijnland-Palts) - gemeente in Rijnland-Palts
 Kehlbach (Andelsbach) - zijrivier van de Andelsbach in Baden-Württemberg
 Kehlbach (Fils) - zijrivier van de Fils in  Baden-Württemberg
 Kehlbach (Krummbach) - zijrivier van de Krummbach in Baden-Württemberg